Plectrumelectrum — тридцать шестой студийный альбом американского певца Принса, выпущенный 30 сентября 2014 года на лейблах NPG Records и Warner Bros. Диск вышел одновременно с альбомом m Art Official Age и получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Plectrumelectrum достиг первого места в рок-чарте Top Rock Albums (Billboard), одиннадцатого места в хит-параде Великобритании и был на позиции № 8 в американском чарте Billboard 200.

Об альбоме 
По мнению Рэндалла Робертса из газеты Los Angeles Times диск Plectrumelectrum это рок-альбом с текстами и звуковыми эффектами с характерными для Принса «благородной странностью» и «чувством юмора».
Альбом получил как положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, так и умеренные.
Диск дебютировал на восьмом месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 26,000 копий в первую неделю. Во вторую неделю релиза было лишь 7000 копий и он опустился на позицию № 47 (суммарный тираж составил 33,000 копий).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Official website

Альбомы Принса
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы NPG Records
Альбомы фанк-рока
Фанк-альбомы